Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Andreas Vinciguerra 6-1 7-6(6).

Teste di serie 

 Magnus Norman (campione)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Andreas Vinciguerra (finale)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)

 Albert Portas (quarti di finale)
 Jeff Tarango (quarti di finale)
 Mikael Tillström (primo turno)
 Richard Fromberg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2000
ATP Tour 2000